Аурелиан Космин Олэрою (; ) — румынский футболист и тренер. Лучший тренер Румынии 2006 года.

Карьера

Игрок 
Играл за ряд румынских команд, но основных успехов добился в период выступлений за корейский «Сувон Самсунг Блюуингз», по два раза выиграв чемпионат Кореи, Кубок лиги и Суперкубок Кореи. Карьеру завершил в составе японского «ДЖЕФ Юнайтед».

Тренер

Начало карьеры 
В 2000 году начал тренерскую карьеру, возглавив бухарестский «Национал». Первый сезон под руководством Олэрою команда завершила на 7 месте, а на следующий год заняла второе место в чемпионате, опередив «Стяуа» и «Рапид».

В 2002 году подписал контракт со «Стяуа», но, проведя всего семь матчей, подал в отставку, обвинив руководство клуба и игроков в отсутствии поддержки. После отставки вернулся в «Национал» на пост генерального менеджера, а в 2003 году вновь стал главным тренером, сменив Вальтера Дзенгу.

Зимой 2004 года возглавил «Политехнику», приведя с собой ряд игроков из «Национала». Команда под его началом добилась лучшего результата в истории, заняв 4 место в чемпионате. Тем не менее в ноябре 2005 года владелец «Политехники» Мариан Янку отправил Олэрою в отставку.

«Стяуа» и успехи в Европе 
Спустя несколько дней после отставки новый владелец «Стяуа» Джиджи Бекали пригласил его на должность главного тренера вместо Олега Протасова. По итогам сезона «Стяуа» выиграл чемпионский титул, а также дошёл до полуфинала Кубка УЕФА. Летом был выигран Суперкубок Румынии, а осенью команда пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов.

Аль-Хиляль 
В июне 2007 Олэрою подписал контракт с «Аль-Хилялем». В 2008 году он подтвердил свою тренерскую квалификацию, выиграв Кубок наследного принца и чемпионат. В феврале 2009 года покинул команду, оставив её на первом месте в чемпионате и выиграв ещё один Кубок наследного принца.

Аль-Садд 
В апреле 2009 года подписал двухлетнее соглашение с катарским «Аль-Саддом». В декабре 2010 года объявил об уходе из клуба сразу после победы в .

Аль-Айн 
Летом 2011 года подписал контракт с «Аль-Айном». Под его началом команда, едва не вылетевшая из Про-лиги, преобразилась и в сезоне 2011/12 завоевала чемпионский титул. В сентябре 2012 года была одержана победа в Суперкубке ОАЭ.

В сезоне 2012/13 команда повторила успех, выиграв второй чемпионский титул подряд. В июне 2013 года было объявлено о продлении контракта с тренером ещё на два года, однако 1 июля 2013 года Олэрою покинул команду.

Аль-Ахли 
6 июля 2013 года возглавил «Аль-Ахли», подписав контракт на три года. 30 августа одержал победу над своим бывшим клубом в матче за Суперкубок Эмиратов. В апреле 2014 года команда завоевала чемпионский титул, который для Олэрою стал третьим подряд. Ему был вручён приз как тренеру года.

В 2015 году команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Гуанчжоу Эвергранд».

Саудовская Аравия 
15 декабря 2014 года было объявлено о том, что Олэрою возглавит сборную Саудовской Аравии на Кубке Азии 2015. Под его началом команда уступила в товарищеских матчах Бахрейну и Южной Корее. Финальный турнир Кубка Азии сложился неудачно — в трёх матчах была одержана одна победа и саудовская команда отправилась домой после группового этапа. Олэрою вернулся к работе в клубе.

Достижения

Игрок 
 Сувон Самсунг Блюуингз
 Чемпионат Южной Кореи: 1998, 1999
 Кубок лиги: 1999, 2000
 Суперкубок Южной Кореи: 1999, 2000

Тренер 
 Стяуа
 Чемпионат Румынии: 2005/06
 Суперкубок Румынии: 2006
 Аль-Хиляль
 Чемпионат Саудовской Аравии: 2007/08
 Кубок наследного принца: 2007/08, 2008/09
 Аль-Садд
 Кубок звёзд Катара: 2010
 Аль-Айн
 Чемпионат ОАЭ: 2011/12, 2012/13
 Суперкубок ОАЭ: 2012
 Аль-Ахли
 Чемпионат ОАЭ: 2013/14, 2015/16
 Кубок Лиги: 2013/14, 2016/07
 Суперкубок ОАЭ: 2013, 2014, 2016
 Финалист Лига чемпионов АФК: 2015
 Цзянсу Сунин
 Чемпион Китая: 2020

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Румынии
Игроки ФК «Прогресул»
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Прогресул»
Тренеры ФК «Стяуа»
Тренеры ФК «Политехника» Тимишоара
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Ас-Садд»
Тренеры ФК «Аль-Айн»
Тренеры ФК «Аль-Ахли»
Тренеры сборной Саудовской Аравии по футболу
Тренеры ФК «Цзянсу Сунин»
Тренеры ФК «Шарджа»